Zapasy na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich rozgrywane były od 12 do 21 sierpnia. Zawody odbyły się w hali Chińskiego Uniwersytetu Rolniczego.

Kategorie wagowe

Styl wolny 
Kobiety
 do 48 kg
 do 55 kg
 do 63 kg
 do 72 kg
Mężczyźni
 do 55 kg
 do 60 kg
 do 66 kg
 do 74 kg
 do 84 kg
 do 96 kg
 do 120 kg

Styl klasyczny 
Mężczyźni
 do 55 kg
 do 60 kg
 do 66 kg
 do 74 kg
 do 84 kg
 do 96 kg
 do 120 kg

Polacy 
Wśród 344 zapaśników znaleźli się również reprezentanci Polski.

Styl wolny

Kobiety
 Monika Michalik – do 63 kg
 Agnieszka Wieszczek – do 72 kg
Mężczyźni
 Bartłomiej Bartnicki – do 120 kg
 Krystian Brzozowski – do 74 kg
 Mateusz Gucman – do 96 kg
 Radosław Horbik – do 84 kg
Styl klasyczny

Mężczyźni
 Julian Kwit – do 74 kg
 Artur Michalkiewicz – do 84 kg
 Marek Mikulski – do 120 kg

Medaliści

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 Wyniki na Pekin.Onet.pl

2008 w zapasach
 
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008